Een verkeersweg:
A61 (Duitsland), zie Bundesautobahn 61
A61 (Frankrijk)
A61 (Groot-Brittannië)
AP-61 (Spanje)